Карабі-Яйла — найбільша кримська яйла, вапняковий масив у головній гряді Кримських гір у центральній їх частині.
 Урочище Карабі-Яйла (крим. Qarabiy yayla, Къарабий яйла) — ботанічний заказник національного значення в урочищі Карабі-Яйла.
 Ботанічний заказник «Карабі-яйла» — займає ділянку нагірного плато Карабі-Яйли.